Суперліга Данії сезону 2019—2020 — 30-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном Данії втретє достроково став клуб «Мідтьюлланн».

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 10 березня по 28 травня 2020 року.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця 

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Плей-оф за право виступати у Суперлізі 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 — 20 липня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Сторінка на офіційному сайті УЄФА 
 Суперліга Данії на soccerway  

2020
Данія
Данія
2019 у Данії
2020 у Данії